La Cigale et la Fourmi est une fable remontant à Ésope.

Plusieurs fabulistes l'ont réécrite :

 dès l'Antiquité :
 Ésope ()
 Phèdre (15  - 50 )
 au  : Gilles Corrozet (1510-1568)
 aux  :
 Eustache Le Noble (1643-1711)
 Isaac de Benserade (1612-1691)
 Jean de La Fontaine (1621-1695) : c'est la version la plus connue en France
 Charles de Lenfant, chevalier de Saint-Gilles
 Jean-Jacques Boisard (1744-1833)
 Ivan Krylov (1769-1844)
 au  :
 Jean Anouilh (1910-1987), renversant le sens
 Françoise Sagan (1935-2004)

Adaptations 
 1909 : La Cigale et la Fourmi, film muet français de Louis Feuillade ;
 1910 : La Cigale et la Fourmi, film muet français de Georges Monca ;
 1913 : La Cigale et la Fourmi (titre original ) film d'animation russe de Wladyslaw Starewicz, d'après une fable d'Ivan Krylov ;
 1934 : Grasshopper and the Ants, dans la série des Aesop's Fables ;
 1934 : La Cigale et la Fourmi, une Silly Symphony ;
 1954 : La Cigale et la Fourmi (), court métrage d'animation de Lotte Reiniger ;
 1974 : La Cigale et la Fourmi, interprétée par Robert Hirsch. Extrait d'un spectacle au théâtre de la Comédie Française, diffusé dans l'émission de Jacques Chancel Le Grand Échiquier sur Antenne 2 ;
 1975 : La Cèggal et la foôrmi, sketch de Pierre Péchin, qui se termine par  ;
 1981 : La Cicrane et la Froumi, chanson de Pit et Rik ;
 2016 : La Cigale et la Fourmi, court métrage de Julia Ritschel.

Références

Liens externes 
     
     
 

 La cigale et la fourmi : anthologie (Biblioweb)

Fable
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
Insectes dans la littérature